Гай Юлий Юл може да се отнася за:

 Гай Юлий Юл (консул 489 пр.н.е.)
 Гай Юлий Юл (консул 482 пр.н.е.)
 Гай Юлий Юл (консул 447 пр.н.е.)
 Гай Юлий Вописк Юл
 Гай Юлий Юл (диктатор 352 пр.н.е.)